«Эрзурумспор»:
 «Эрзурумспор» (или «ББ Эрзурумспор», «Эрзурум ББ») — турецкий футбольный клуб из города Эрзурум.
 «» — футбольный клуб из города Эрзурум, существовавший в 1968—2015 годах.